

Persone 
 Amelia Heinle – attrice statunitense
 Christoph Friedrich Heinle – poeta e filologo tedesco
 Christian Heinle – allenatore di calcio austriaco
 Erwin Heinle – architetto tedesco 
 Fabian Heinle – lunghista tedesco